Дембінський () — польське прізвище.

 Броніслав Дембінський (1858—1939) — польський історик, ректор Львівського університету.
 Валентій Дембінський ( 1585) — державний діяч Корони Польської та Речі Посполитої.
 Войцех Дембінський (1880— ?) — львівський архітектор.
 Генріх Дембінський (1791—1864) — польський генерал.

Див. також 
 Дембінські

Польські прізвища